Эрзурум:

 Эрзурум — город на северо-востоке Турции.
 Эрзурум — ил на северо-востоке Турции.
 Эрзурум — одна из первых образованных административно-территориальных единиц Османской империи.
 Эрзерум — до 2007 г. название села Сарыбулак в Каргалинском районе Актюбинской области.

См. также